Burrville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burrville (Connecticut)
 Burrville (Tennessee)
 Burrville (Utah)